Cahul (arrondissement), een arrondissement van Moldavië
Cahul (departement), een voormalig departement in het zuiden van Moldavië
Cahul (stad), een stad in Moldavië